Wójtowicz, ili Wojtowicz, ili Woytowicz, ili Woitowicz, ili Wojtowiczi

Etymologia nazwiska 
Nazwisko Wójtowicz należy do kategorii nazwisk powstałych od zajęcia wykonywanego przez ich właściciela. Nazwisko to można wywodzić pośrednio od rzeczownika "wójt" oznaczającego osobę rządzącą lub administrującą określonym obszarem (np. nieduży majątek ziemski lub parafia). Od tej funkcji wywodziło się przezwisko "Wójt" na bazie którego następnie ukształtowało się nazwisko. Nazwa ta rozciągała się także na rodzinę, z czasem stając się nazwiskiem, które dziedziczyło kolejne pokolenie w danej miejscowości. Źródłosłów nazwiska Wójtowicz wskazuje na "syna wójta". Przyrostek -owicz jest bardzo częsty w nazwiskach pochodzenia kresowego lub ukraińskiego.

Obocznymi formami tego nazwiska mogą być: Wojtowicz, Woitowicz, Woitowic, Woytowicz czy wreszcie Wojtowiczi.

Nazwisko Wojtowicz natomiast może wywodzić się od syna Wojciecha.

Podobne nazwisko (o odmiennej etymologii) nosi również polska rodzina szlachecka wywodząca się z Wołynia: Wojtowiczowie pieczętujący się herbem Lubicz.

Statystyki 
Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nazwisko nosiło 18 717 osób, obecnie jest 21.441 takich osób zamieszkujących w 348 różnych powiatach i miastach (Lublin – 1086, m. Lublin – 1005, m. Kraków – 807, Lubartów – 662, Warszawa – 465, Tomaszów Lubelski – 341, Jasło – 303, Limanowa – 301, Nowy Targ – 293 i Ostrowiec Świętokrzyski – 290).

Nazwy pochodzące od nazwiska

Nazwy miejscowości 
 wieś Wojtowice (wzmiankowana w 1574 roku), powiat ostrogski, województwo wołyńskie
 wieś Wojtowszczyczna, rejon jaworowski, obwód lwowski
 wieś Wójtowicze, gmina wiejska Żyrmuny, powiat lidzki
 Wojtowicze, jedna z ośmiu części wsi Cholewiana Góra, gmina Jeżowe, powiat niżański, województwo podkarpackie. Przebiega przez nią ul. Wójtowicze.
 wieś Wójtowice, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie
 wieś Wójtowice, gmina Grodków Śląski, powiat brzeski, województwo opolskie

Nazwy ulic 
 ul. Wójtowicze, Cholewiana Góra, gmina Jeżowe, powiat niżański, województwo podkarpackie
 ul. ks. St. Wójtowicza, Bochnia
 ul. Wójtowicza, Limanowa
 ul. Michała Wójtowicza, Lublin
 ul. Michała Wójtowicza, Warszawa
 ul. Wójtowiczowa, Rabka-Zdrój

Znani przedstawiciele

Znani Wójtowiczowie

Mężczyźni 
 Antoni Wójtowicz (1925-2003) – polski operator filmowy i telewizyjny
Piotr Wójtowicz (1862-1930) – polski rzeźbiarz, zwany lwowskim "Fidiaszem"
 Bolesław Wójtowicz (1908-1941) – oficer Wojska Polskiego
 Dariusz Wójtowicz (ur. 1965) – polski piłkarz
 Grzegorz Wójtowicz (1947-2009) – polski ekonomista, prezes NBP
 Grzegorz Wójtowicz (ur. 1989) – polski siatkarz
 Leszek Wójtowicz (ur. 1954) – krakowski poeta, pieśniarz, gitarzysta i kompozytor
 Michał Wójtowicz pseud. "Zygmunt" (1915-1943) – działacz komunistyczny, sekretarz okręgowy i obwodowy PPR w Lublinie
 Norbert Wójtowicz (ur. 1972) – wrocławski historyk, teolog i publicysta
 Stanisław Wójtowicz (1899-1936) – polski polityk, działacz ludowy, przywódca Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”.
 Tomasz Wójtowicz (ur. 1953) – polski siatkarz

Kobiety 
 Agnieszka Wójtowicz-Vosloo (ur. 1975) – amerykańska reżyserka filmowa i pisarka polskiego pochodzenia
 Katarzyna Wójtowicz (ur. 1985) – polska judoczka
 Milena Wójtowicz (ur. 1983) – lubelska pisarka, autorka fantastyki

Znani Wojtowiczowie

Mężczyźni 
 Stanisław Wojtowicz herbu Lubicz (XVIII w.), podsędek łucki, pisarz ziemski łucki
Karol de Lubicz Wojtowicz vel. Woytowicz (1839-1866), powstaniec styczniowy
 Aleksandr Pawłowicz Wojtowicz (Wajtowicz) (* 1938), białoruski fizyk i polityk
 Bazyli Wojtowicz (1899-1985), polski rzeźbiarz
 Jerzy Wojtowicz (1929-2014), polski inżynier
 John Stanley Wojtowicz (1945-2006), amerykański złodziej
 Kazimierz Wojtowicz (1913-1996), podporucznik AK, dowódca obrony
 Piotr Wojtowicz (ur. 1958), operator filmowy i telewizyjny, aktor drugoplanowy
 Rudolf Wojtowicz (ur. 1956), polski piłkarz, pomocnik lub obrońca

Kobiety 
 Barbara Wojtowicz-Natanson (ur. 1924), polski fizyk, od 1953 małżonka prof
 Gabriela Wojtowicz (ur. 1988), polska siatkarka grająca
 Mariola Barszcz-Wojtowicz (ur. 1980), polska siatkarka grająca na pozycji libero

Znani Woytowiczowie

Mężczyźni 
 Bolesław Woytowicz (1899-1980), polski kompozytor, pianista

Kobiety 
 Stefania Woytowicz (1922-2005)

Przypisy 

Polskie nazwiska